plaatsen in België
Mont (Bastenaken), een gehucht in de provincie Luxemburg
Mont (Dison), een buurtschap in de provincie Luik
Mont (Houffalize), een deelgemeente van Houffalize in de provincie Luxemburg
Mont (Malmedy), een gehucht in de provincie Luik
Mont (Theux), een plaats in de provincie Luik
Mont (Yvoir), een deelgemeente van Yvoir in de provincie Namen

plaatsen in Frankrijk
 Mont (Pyrénées-Atlantiques)
 Mont (Saône-et-Loire)
 Mont (Hautes-Pyrénées)